El término "underground" puede hacer referencia:

 a la cultura underground, término que describe a culturas alternativas;
 a Lucha Underground, empresa de lucha libre profesional estadounidense;
 a Underground, un álbum de Sagi;
 a Underground, una canción de Evermore;
 al cómic underground, un estilo de historieta surgido en los años 60;
 a London Underground, el Subterráneo de Londres o Metro de Londres;
 a Underground, una película europea dirigida por Emir Kusturica;
 a Underground, un episodio de Stargate Atlantis;
 a Underground Contenidos, una productora de cine y televisión de Argentina; 
 a Linkin Park Underground, un disco compacto anual editado al mercado por Linkin Park para su club de fanes oficial;
 a Underground, un libro escrito por Suelette Dreyfus y Julian Assange.